Mai jos este reprezentată lista episoadelor ale serialului Secretele familiei Sâmbătă

Secretele familiei Sâmbătă

VĂ RUGĂM CATE ȘTIȚI UN LINK PLEAZE . TANKYOU .